Cherry Lane ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Cherry Lane (North Carolina)
 Cherry Lane (Pennsylvania)